Citoyens clandestins peut faire référence à :

 Citoyens clandestins, un roman policier de l'écrivain français DOA (Hervé Albertazzi) paru en 2007 aux éditions Gallimard ;

 Citoyens clandestins, une mini-série télévisée française réalisée en 2022 par Laetitia Masson.